

Sigle 
EUA peut désigner : 
 Équipe unifiée d'Allemagne, qui participa aux Jeux olympiques, d'hiver et d'été, en 1956, 1960 et 1964 ;
 États-Unis d'Amérique ;
 Émirats unis arabes, le nom informel du pays dont le nom formel est Émirats arabes unis ;
 European University Association, en français Association des universités européennes ;
 External User Acceptance, dans un contexte de système d'information, un environnement de recette ou d'homologation.

Code 
EUA peut désigner : 
 Aéroport d'Eua, de l'île ʻEua des Tonga, selon le code AITA de l'aéroport d'Eua.

Nom 
Eua ou 'Eua peut désigner :
 Eua, un nom vernaculaire d'une espèce de carangue, le Caranx ignobilis ;
 'Eua, une île de l'archipel des Tonga en Océanie.

Abréviation
Code IATA des aéroports